Хотиновка — название населённых пунктов на Украине:

 Хотиновка — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Хотиновка — село в Носовском районе Черниговской области.